Tomáš Jurčo (né le  à Košice en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Košice, il est sélectionné en quatrième position de la sélection européenne 2009 de la Ligue canadienne de hockey par les Sea Dogs de Saint-Jean. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Sea Dogs remportent Coupe du président 2011 et 2012 ainsi que la Coupe Memorial 2011. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est choisi au deuxième tour, en trente-cinquième position au total par les Red Wings de Détroit. En 2012, il passe professionnel avec les Griffins de Grand Rapids, club ferme des Red Wings dans la Ligue américaine de hockey. Il remporte la Coupe Calder 2013 avec les Griffins. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings face au Lightning de Tampa Bay. Il marque son premier but le  face aux Ducks d'Anaheim.

Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago en retour d'un choix de  tour en 2017.

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international.Il prend part aux sélections jeunes. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022 durant lesquels la Slovaquie remporte la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ|| 64|| 26|| 25|| 51|| 24|| 21|| 7|| 10|| 17|| 8
|-
| 2010-2011|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ|| 60|| 31|| 25|| 56|| 17|| 19|| 6|| 12|| 18|| 8
|-
| 2011|| Sea Dogs de Saint-Jean || Coupe Memorial || 4|| 4|| 1|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ|| 48|| 30|| 38|| 68|| 37|| 16|| 13|| 16|| 29|| 12
|-
| 2012|| Sea Dogs de Saint-Jean || Coupe Memorial || 4|| 2|| 1|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Griffins de Grand Rapids ||LAH || 74|| 14|| 14|| 28|| 22|| 24|| 8|| 6|| 14|| 21
|-
| 2013-2014|| Griffins de Grand Rapids || LAH || 32 || 13 || 19 || 32 || 14 || 8 || 5 || 2 || 7 || 11
|-
| 2013-2014|| Red Wings de Détroit || LNH || 36 || 8 || 7 || 15 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 63 || 3 || 15 || 18 || 14 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 44 || 4 || 2 || 6 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Griffins de Grand Rapids || LAH || 5 || 5 || 4 || 9 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 2 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 16 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blackhawks de Chicago || LNH || 13 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || IceHogs de Rockford || LAH || 36 || 13 || 12 || 25 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Blackhawks de Chicago || LNH || 29 || 6 || 4 || 10 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 14 || 4 || 6 || 10 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Checkers de Charlotte || LAH ||  19 || 8 || 9 || 17 || 14 || 18 || 7 || 11 || 18 || 18
|-
|-
| 2019-2020 || Condors de Bakersfield || LAH ||8 || 4 || 3 || 7 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Oilers d'Edmonton || LNH ||12 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Golden Knights de Vegas || LNH || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Silver Knights de Henderson || LAH || 22 || 4 || 7 || 11 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Barys || KHL || 17 || 3 || 8 || 11 || 30 || 5 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2022-2023 || HC Red Star Kunlun || KHL || || || || || ||

| 221 || 22 || 31 || 53 || 64 || 10 || 1 || 1 || 2 || 2

Au niveau international 

|-
| 2009 || align=left| Slovaquie U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||6 ||2 ||3 ||5 ||2 ||0|| align=left| place
|-
| 2011 || align=left| Slovaquie U20 || align=left|Championnat du monde junior ||6 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0|| align=left| place
|-
| 2012 || align=left| Slovaquie U20 || align=left|Championnat du monde junior ||5 ||1 ||7 ||8 ||4 ||+4|| align=left| place
|-
| 2014 || align=left| || align=left|Jeux olympiques ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||-1|| align=left| place
|-
| 2015 || align=left| Slovaquie || align=left|Championnat du monde ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 || 0|| align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Slovaquie || align=left|Championnat du monde ||7 ||2 ||3 ||5 ||0 || -1|| align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Slovaquie || align=left|Championnat du monde ||7 ||4 ||1 ||5 ||8|| +3|| align=left| place
|-
| 2022 || align=left| Slovaquie|| align=left|Jeux olympiques || 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| -2|| align=left|  Médaille de bronze

Références

Naissance en  décembre 1992
Naissance à Košice
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Choix de repêchage de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Silver Knights de Henderson
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé de bronze olympique slovaque
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Naissance en Tchécoslovaquie